Aphrodita annulata är en ringmaskart som beskrevs av Thomas Pennant 1777. Aphrodita annulata ingår i släktet Aphrodita och familjen Aphroditidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
annulata